Уейн може да се отнася за:

 Личности с това име
 Уейн Грецки – канадски хокеист
 Уейн Руни – английски футболист
 Джон Уейн (1907—1979) – псевдоним на американския киноактьор Мериън Робърт Морисън
 Лил Уейн – американски рапър
 Роналд Уейн (р. 1934) – американски бизнесмен

 Окръзи в САЩ
 Уейн (окръг, Айова)
 Уейн (окръг, Джорджия)
 Уейн (окръг, Западна Вирджиния)
 Уейн (окръг, Илинойс)
 Уейн (окръг, Индиана)
 Уейн (окръг, Кентъки)
 Уейн (окръг, Мисисипи)
 Уейн (окръг, Мисури)
 Уейн (окръг, Мичиган)
 Уейн (окръг, Небраска)
 Уейн (окръг, Ню Йорк)
 Уейн (окръг, Охайо)
 Уейн (окръг, Пенсилвания)
 Уейн (окръг, Северна Каролина)
 Уейн (окръг, Тенеси)
 Уейн (окръг, Юта)

 Други
 Светът на Уейн – филм
 Светът на Уейн 2 – филм